Nip In The Bud è un album solista di Herman Rarebell.

Tracce 
Messing around 3:18 
Two-timer 3:51 
Having a good time 4:02  
Rock your balls 2:50 
Triangle 3:50   
Slob 3:23    
Junk funk 4:03 
Do it 2:57 
Pancake 3:15
I'll say goodbye